Benedek Gyula (1856–1906), magyar színész, rendező
Benedek Gyula (1953), magyar színész
Benedek Gyula történész, főiskolai tanár